Mozartine je hrvatski pjevački studio koji se sastoji od dva zbora - dječjeg i djevojačkog.

Djevojački zbor "Mozartine" broji 40-ak članica, djevojčica i djevojaka od 10 do 20 godina iz 20-ak zagrebačkih škola, a uvjet za njihov upis u zbor je odličan uspjeh u školi. 1999. godine zbor počinje djelovati pod imenom "Mozartine".

Primanjem novih članica, a tako je i danas, Zbor je širio svoju prvotnu zadaću i postao pravi pedagoški studio zborskog muziciranja u kojem se nove članice sustavno uklapaju u "stari" sastav. U jesen 2000. godine osnovan je i dječji zbor nižeg uzrasta "Mozartine" koji okuplja također 40-ak djevojčica nižih razreda osnovne škole, tako da zbor zaista glazbeno odgaja djecu od malih nogu te ih pravilno pjevački i glazbeno usmjerava. Dječji zbor nižeg uzrasta od osnutka vodi Iva Rem. 

Mozartine svojim pjevačkim umijećem dokazuju da je upravo takav način muziciranja i "življenja glazbe" jedan od temelja glazbenih dosega uopće. Tako su mnoge djevojke, članice zbora upisale solo pjevanje, a mnoge se pripremaju za upis.

Hrvatske glazbene udruge